Mistrzostwa Europy w boksie amatorskim rozgrywane są od 1925 (mężczyźni) i od 2001 (kobiety). Organizatorem mistrzostw jest EUBC (dawniej EABA).

Mężczyźni

Edycje

Tabela medalowa

Medale Polaków

Klasyfikacja według medali

Klasyfikacja według kategorii wagowych

Kobiety

Edycje

Tabela medalowa 
Stan po ME 2019.

Medale Polek

Klasyfikacja według medali

Klasyfikacja według kategorii wagowych

Bibliografia 
 Zbiór wyników mistrzostw Europy mężczyzn.
 Zbiór wyników mistrzostw Europy kobiet.